Tag Adams (4 de abril de 1972) é o nome artístico de um ator pornográfico norte-americano.

Prêmios 
2004 Grabby Awards vencedor de Melhor Performance e Melhor Cena de Sexo Duplo com Aiden Shaw em "Perfect Fit" (Hot House Entertainment)
2007 Grabby Awards indicado para Melhores Nadégas.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos dos Estados Unidos